Mährlein oder Maehrlein ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Maehrlein (* 1965), deutsche Autorin und Herausgeberin
 Martin Mährlein (1892–1973), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Max Mährlein (1906–1976), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Mehrlein